

Patronyme 

 Cino Del Duca (1899-1967), un éditeur de presse écrite, producteur de films français et italiens et philanthrope italien ;
 Giacomo Del Duca (1520-1604), également appelé Jacopo Siciliano ou Jacopo del Duca, un architecte et sculpteur italien du  de style maniériste ;
 Simone Del Duca (1912-2004), une femme d'affaires française, mariée au patron de presse Cino Del Duca ;
 Steven Del Duca (né en 1973), un homme politique canadien.

Toponyme 

 le rio del Duca, un canal de Venise dans le sestiere de San Marco ;
 la rue Cino-Del-Duca, une voie du  ;
 le stade Cino-et-Lillo-Del-Duca, stade de football de la ville d'Ascoli Piceno en Italie, dans la région des Marches.

Voir aussi 
 Le prix mondial Cino Del Duca, fondé en 1969, un important prix international français récompensant annuellement l'activité littéraire ou scientifique d'une personnalité majeure des sciences ou des lettres ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme